Реймон Додель (, 2 февраля 1920 года, Париж — 10 июня 2006 года, Иври-сюр-Сен, Франция) — французский физик и химик, первый президент Европейской академии наук, искусств и литературы (1980—2006). Член-основатель и почетный президент Международной академии квантово-молекулярных исследований. Один из организаторов I Международного конгресса по квантовой химии (г. Ментон, Франция, 1973).

Ученик Луи де Бройля и бывший сотрудник Ирэн Жолио-Кюри. Был профессором Сорбонны и директором одной из лабораторий Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Кавалер ордена Почетного легиона и Национального ордена Франции «За заслуги».

Научные работы в области теоретической и квантовой химии: 1. About the nature of the chemical bond. J. Mol. Struct. 261, 113—114 (1992). 2. Quantum Chemistry. Encyclopedia of Physical Science and Technology, Vol. 13, p. 629—640 (1992). 3. Quantum Chemistry.Interscience, New York, 1959. 2nd. printing 1965 witch R. R. Lefebvre and C. Moser. 4. L’Empire des Molécules. Hachette, Paris, 1991. 5. Quantum Chemistry. John Wiley and Sons, Chichester, 1983 witch G. Leroy, D. Peeters and M. Sana. 6. Relation entre le volume occupé en moyenne par un électron dans le cortège d’un atome et le potentiel électrique moyen régnant dans ce domaine. Compt. Rend. Acad. Sci. 238, 1384—1386 (1954) witch S. Odiot. 7. Altérations des périodes radioactives sous l’influence des méthodes chimiques. Rev. Sci. 85, 162 (1947). 8. Relation entre les propriétés radioactives des noyaux et la structure chimique des molécules qui les renferment. J. Physique 13, 557—562 (1952). 9. Sur le calcul de la répartition du nuage électronique dans les molécules aromatiques. Compt. Rend. Acad. Sci. 220, 888—889 (1945) witch A. Pullman. 10. Vision moléculaire du monde. Hachette, Paris, 1981. 11. Remarque sur la rôle de l’indiscernabilité des électrons en chimie théorique. Compt. Rend. Acad. Sci. 235, 886—888 (1952). 12. Effet de la liaison chimique sur la densité electronique.Cas de la molécule Li2. Compt. Rend. Acad. Sci. 240, 90-92 (1955) witch M. Roux. 13. Recherches sur la répartition de la densité électronique dans les molécules. I. Effet de la liaison chimique. J. Chim. Phys. 53, 218—221 (1956) witch M. Roux, S. Besnainou. 14. The fundamentals of theoretical chemistry (Gauthier Villars 1956). 15. Quantum theory of chemical reactivity (Gauthier Villars 1967). 16.Chemical carcinogenesis and molecular biology (Wiley 1966) witch P.Daudel.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской академии наук, искусств и литературы
 Сайт Национального центра научных исследований Франции

Физики Франции
Международные ассоциации
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Международной академии молекулярной квантовой физики